Спарта́к Арту́рович Го́гниев (19 января 1981, Орджоникидзе, СССР) — российский футболист, нападающий и футбольный тренер. Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА.

Главный тренер подмосковных «Химок».

Биография

Ранняя карьера 
Родился в городе Орджоникидзе. Первым футбольным клубом для него стала молодёжная команда  СДЮСШОР «Юность». Первый тренер — А. Кочетов. Проведя год в основной команде «Иристон» (годом ранее играл за «Иристон»-2), Гогниев перешёл в клуб «Автодор», играя за который, привлёк внимание московского «Динамо», в которое перешёл в 2000 году. Всего за клуб в чемпионате сыграл 28 матчей и забил 7 голов. В 2001 году перебрался в ЦСКА, играя за который, вызывался в сборную; был в заявке на гостевой матч против сборной Грузии в 2003 году (поражение 0:1).

Скандал в сезоне 2011/12 

4 ноября 2011 года, будучи капитаном молодёжного состава ФК «Краснодар», во время матча в Грозном на стадионе имени Билимханова с дублем «Терека» за две желтые карточки был удалён с поля, после чего, уходя с поля, несколько раз толкнул главного судью руками в грудь, а также «непозволительно высказался» в адрес футболистов соперника и судьи. Сразу после выхода с поля у боковой линии, а затем в подтрибунном помещении, после этого и в оперативной машине Гогниев был атакован грозненскими полицейскими и охраной стадиона, сломавшими футболисту 2 ребра и нанёсшими ему множественные побои, в том числе закрытый перелом носа и сотрясение мозга. Футболист попал в больницу, из которой был выписан 11 ноября.

Матч, в котором «Краснодар» к 73-й минуте вёл со счётом 3:0, когда и возникла потасовка на поле, доигран не был, кроме того у оператора клуба «Краснодар» на стадионе были изъяты видеоматериалы игры. Комментируя ситуацию по горячим следам, министр спорта Чеченской республики и вице-президент «Терек» Хайдар Алханов заявил следующее:

Поражение засчитано «Краснодару». Было удалено два игрока за неспортивное поведение. Наш ушёл с поля, игрок «Краснодара» (Гогниев) не хотел уходить, ударил в грудь судью. Его еле-еле вывели. Он начал матом орать на трибуны. Там болельщиков-то было человек 40-50 от силы. Повел себя по-хулигански, по-хамски. Когда он подошёл к трибуне, пару человек выскочило, немножко до него они добрались… …Невозможно было не ударить, он просто вызывающе вел себя. Судья прекратил встречу по вине краснодарцев, и им засчитали техническое поражение. Инспектор (матча) все указал, как было… … в своей жизни ещё ни разу не видел, чтобы футболист так себя вел. Потом мы зашли в раздевалку, со мной ещё несколько руководителей клуба. Он (Гогниев) извинился, признал свою вину, сказал, что был не прав, сделал это на эмоциях и не должен был себя так вести.

На следующий день после инцидента клубы, в лице вице-президента «Терека» Хайдара Алханова и генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, выступили с совместным заявлением, которое вызвало неоднозначную реакцию в спортивных кругах. В заявлении говорилось:

Событие, имевшее место в игре молодёжных составов, безусловно, не красит наш российский футбол, но, к сожалению, случилось то, что случилось, и решение о санкциях в отношении участников инцидента теперь в соответствии с регламентом соревнований будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
Мы же хотим заявить следующее: отношения между футбольными клубами «Терек» и «Краснодар» пока не имеют долгой истории, но они всегда строились в духе партнёрства и добрососедства. Уверены, что в будущем эти отношения станут ещё более тесными.
В подтверждении наших слов, мы собираемся в ближайшее время провести серию товарищеских матчей между воспитанниками наших клубных футбольных Академий различных возрастов. Ребята поживут вместе друг с другом как в Краснодаре, так и в Грозном, и сыграют смешанными составами. Эти встречи представителей различных футбольных школ не только поспособствуют росту спортивного мастерства юных игроков, но и станут залогом добрососедских отношений клубов Премьер-Лиги.

Однако уже 6 ноября, после того как клубным специалистам «Краснодара» удалось восстановить видеозапись матча и увидеть реальную картину происшедшего, которая не совпадала с той которую описывали представители «Терека», ФК «Краснодар» обратился по этому поводу в КДК РФС, а также потребовал от ФК «Терек» найти виновных, которые затем должны принести извинения лично Гогниеву за свои вопиющие действия на стадионе. В противном случае футболист и клуб оставили за собой право подать заявление в суд. 9 ноября молодёжному составу «Терека» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3, хотя «Краснодар» и так выигрывал с этим счётом.

9 ноября футболисты сборной России, чтобы поддержать Гогниева, вышли на открытую тренировку в футболках с надписями: «Спартак, мы с тобой!» и «Нам такой футбол не нужен!». Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обратилась в РФС, чтобы та смогла защитить футболистов, а также чтобы «Терек» был «жёстко наказан».

Сам футболист сказал:

Как думаете, я самоубийца? Зная, в каком регионе я нахожусь, зная, что мы выигрываем 3:0, я что, совсем идиот, чтобы так делать? Я на самом деле толкал судью. Это было, не стану отрицать. Но я так отреагировал потому, что увидел судейский беспредел. Это моё право, и КДК может вынести мне дисциплинарное наказание или штраф. Но ни болельщикам, ни руководителям клуба я ничего плохого не говорил. Почему после матча «молодёжка» «Краснодара» час не могла выйти из раздевалки? Даже не хочу это обсуждать. Своё дело я сделал на футбольном поле — забил команде «Терек» два мяча. Повторюсь, я не выжил из ума, чтобы кого-то компрометировать. Значит, проблема была в чём-то другом.

12 ноября представители ФК «Терек» во главе с полномочным представителем Чеченской республики в Краснодарском крае Саид-Хусейном Хамзатовым встретились с Гогниевым. По словам Гогниева, ему были принесены извинения от лица руководства республики и ФК «Терек». В свою очередь он также «принес извинения за эмоции, захлестнувшие меня на поле и ставшие причиной непозволительных слов в адрес игроков команды соперника и потерявшего контроль над игрой арбитра». Футболист также добавил, что «со своей стороны конфликт считает полностью исчерпанным» и попросил журналистов впредь по этому поводу его не беспокоить и дать ему возможность сосредоточиться на футболе.

16 ноября состоялось заседание КДК, на котором было принято окончательное решение по инциденту. Гогниев был оштрафован на 50 000 рублей и дисквалифицирован на 6 матчей молодёжного первенства. Молодёжный состав ФК «Терек» был оштрафован на 500 000 рублей, а также 2 ближайших домашних матча должен был сыграть на нейтральном поле. При этом глава КДК Владимир Катков заявил, что дело об избиении Гогниева не будет рассматриваться прокуратурой, так как у КДК нет полномочий способствовать передаче дела в прокуратуру, а ФК «Краснодар» и сам футболист на это не пошли.

В начале августа 2018 года было сообщено, что Гогниев стал игроком новосозданного ФК «Урожай», но в итоге эта информация не подтвердилась.

Тренерская карьера 
В январе 2019 года назначен главным тренером владикавказского «Спартака». Контракт был подписан на 3 года. Под его руководством владикавказский клуб, в сезоне 2019/20 преобразованный в воссозданную «Аланию», дошёл до 1/16 Кубка России и занял 2-е место в группе «Юг» ПФЛ, что позволило команде принять участие в ФНЛ в сезоне-2020/21. .

В дебютном сезоне в новой лиге Гогниев стал главным открытием ФНЛ. Своей команде он поставил зрелищный атакующий и результативный футбол, который отмечали спортивные специалисты и журналисты. На своём поле красно-жёлтые не проигрывали на протяжении 18 встреч подряд в ПФЛ и ФНЛ. Серию прервала «Томь» в первом в 2021 году матче. Та игра запомнилась стычкой в концовке, в результате которой Гогниев получил 8-матчевую дисквалификацию. В течение сезона Гогниев неоднократно признавался лучшим тренером месяца в ФНЛ.

В сентябре 2021 года КДК РФС был дисквалифицирован на пять матчей, а также оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбление официальных лиц в гостевом матче с «Волгарём» и нецензурную лексику. На послематчевой пресс-конференции первой после дисквалификации игры с «Акроном» (1:2) в Жигулёвске выдал эмоциональный монолог: с матом, вскидыванием рук и ударами по столу, высказав своё несогласие с неназначением пенальти на последних минутах и посетовав на то, что в 17 матчах «Алания» при проповедуемом командой атакующем футболе била пенальти только один раз.

29 мая 2022 года стало известно об уходе Гогниева с поста главного тренера «Алании», контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

3 сентября 2022 года возглавил «Химки», сменив Николая Писарева. 3 ноября после окончания первого тайма (0:3) матча РПЛ против «Динамо» (1:6) за споры с судьёй получил от арбитра Яна Бобровского вторую жёлтую карточку и был удалён. По совокупности, за оскорбительное поведение, а также использование ненормативной лексики, в том числе — в адрес комментатора основного вещателя лиги в подтрибунном помещении, а также принимая во внимание рецидивистский характер деяний, КДК РФС был дисквалифицирован на 3 матча чемпионата.

Достижения

В качестве игрока 
ЦСКА
 Чемпион России: (1) 2003
 Обладатель Кубка России: (1) 2001/02
 Серебряный призёр Чемпионата России: (1) 2002

«Урал»
 Обладатель Кубка ФНЛ: (2) 2012, 2013
 Победитель Первенства ФНЛ: (1) 2012/13

«КАМАЗ»
 Бронзовый призёр первого дивизиона: 2008

Личные
 Лучший бомбардир ФНЛ 2012/13
 Лучший нападающий Первого дивизиона 2010
 Единственный футболист, забивавший в чемпионате России голы в составе 6 разных клубов.
 В высшем дивизионе чемпионата России выступал за 9 команд: «Динамо» (2000, 2001), ЦСКА (2001—2003), «Ротор» (2004), «Аланию» (2005), «Сатурн» (2006), «Ростов» (2006), «Кубань» (2007), «Краснодар» (2011), «Урал» (с 2013), что является рекордом.
 Был признан болельщиками «Урала» лучшим игроком месяца в июле 2014 и в марте 2016, лучшим игроком сезонов 2013/2014 и 2015/2016, автором лучшего гола в сезоне 2014/2015, лучшим игроком сезона 2015/2016
 Лучший игрок «КАМАЗа»: в сезоне 2009 года — по опросу спортивных журналистов Набережных Челнов (в 2008 году — лучший дебютант клуба), в сезоне 2008 года — среди посетителей сайта ФК «КАМАЗ».

Достижения в качестве тренера 
Личные

 Тренер месяца в Футбольной национальной лиге (3): сентябрь 2020, ноябрь-декабрь 2020, апрель 2021.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Урал»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Иристон» Владикавказ
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Урал»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Химки»